Kułtuk – wiatr wiejący nad Jeziorem Bajkał
 Kułtuk – miejscowość w Rosji, w obwodzie irkuckim